Con Papuk si può indicare:

il Parco naturale Papuk – un parco naturale in Croazia
Papuk – un centro rurale in Croazia
Papuk – un monte in Croazia (954 m)